Ibaté kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibaté (ort), São Paulo, 
 Ibaté (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar